I Monti Udzungwa sono una catena montuosa della Tanzania. Il nome può anche riferirsi a:

 il Parco nazionale dei monti Udzungwa
 la Udzungwa Scarp Forest Reserve